Такмичења у Хокеју на леду на Зимским олимпијским играма 1928. су одржана у Санкт Морицу у Швајцарској у периоду од 11. фебруара до 19. фебруара 1928.

На турниру је учествовало 11 екипа. Првопласирани тим је постао олимпијски и светски победник јер се турнир рачунао и као светско првенство.

Репрезентације 

  Канада

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Финална рунда 
У финалну рунду су се пласирали првопласирани тимови из три групе и Канада која се пласирала директно. Свако са сваким је одиграо по три утакмице.

Олимпијски и светски победник

Коначни пласман учесника

Играч са највише освојених поена

Спољашње везе 

 Резултати

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма
Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 1928.
Спортови на Зимским олимпијским играма 1928.
Хокеј на леду у Швајцарској